Илья Иванович Васильев:
 Васильев, Илья Иванович (1930—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Илья Иванович (род. 1957) — депутат ПМР.